Соревнования в скоростном спуске в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 1998 года прошли 16 февраля (в тот же день двумя часами ранее мужчины соревновались в супергиганте). Старт в 10:30 местного времени. Место проведения — Хаппо Оне на курорте Хакуба. 

Температура на старте -5,3°С, на финише — +2,5°С. Ясно, снег твёрдый. Старт на высоте 1590 м, финиш на высоте 899 м (вертикальный перепад высот 691 м). Длина трассы 2518 метров, 32 ворот. Стартовый интервал — 1 минута и 35 секунд, после 32-го стартового номера — 1 минута. Постановщик трассы — Ян Тишхаузер. Стартовый протокол состоял из 39 спортсменок, были классифицированы 34.

Немка Катя Зайцингер выиграла свою вторую золотую медаль на Играх 1998 года, ранее она стала чемпионкой в комбинации. Зайцингер сумела повторить свой успех в скоростном спуске на Олимпиаде 1994 года. Пернилла Виберг выиграла свою третью медаль на третьей в карьере Олимпиаде (в 1992 году она стала первой в гигантском слаломе, а в 1994 году выиграла золото в комбинации). Флоранс Манада выиграла вторую олимпийскую медаль, в 1992 году она была третьей в комбинации. Чемпионка мира 1997 года в скоростном спуске американка Хилари Линд завершила карьеру вскоре после своей победы на чемпионате мира и не выступала в Нагано.

Россиянка Светлана Гладышева была близка к тому, чтобы повторить свой сенсационный успех в супергиганте на Играх 1994 года, она вновь стартовала позже всех фаворитов и реально претендовала на награды, но в итоге уступила бронзовому призёру 0,13 сек и заняла пятое место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Olympic Winter Games - Ladies' Downhill. 16.02.1998

Скоростной спуск